Azaouagh ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Azaouagh (* 1994), deutsch-marokkanischer Fußballspieler
 Mimoun Azaouagh (* 1982), deutsch-marokkanischer Fußballspieler

Azaouagh bezeichnet auch:
 Alternativbezeichnung eines Wadis in Niger und Mali, siehe Azawagh